Соревнования по теннису в парном разряде среди мужчин на летних Олимпийских играх 1904 прошли с 31 августа по 3 сентября. Приняли участие 30 спортсменов из двух стран.

Призёры

Соревнование

Ссылки 
 Официальный протокол игр 
 Результаты соревнований